Cressida steht für:

 Cressida (Mythologie), eine Prinzessin Trojas aus der griechischen Mythologie
 Cressida (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 die Heldin aus William Shakespeares Tragödie Troilus und Cressida
 Cressida (Band), britische Progressive-Rock-Band
 Toyota Cressida, ein japanisches Automodell

Siehe auch:
 Kressida